Alfred Gilbert (atleet), een Amerikaanse atleet, gespecialiseerd in polsstokhoogspringen
Alfred Gilbert (beeldhouwer), een Brits beeldhouwer en goudsmid